Juvenel oder Juvenell ist der Name folgender Personen:

 Esther Juvenel (1673–1673): Juvenel, Esther (Malerin; † nach 1673)
 Friedrich Juvenel (1609–1647): Juvenel, Friedrich (Maler; Perspektivmaler in Nürnberg; Meister; 1609 bis 1647)
 Hans Juvenel (-): Juvenel, Hans (Maler in Nürnberg)
 Hans Caspar Juvenel (-): Juvenel, Hans Caspar (Maler in München)
 Johann Juvenel (1632–1632): Juvenel, Johann (Maler in Nürnberg; † ? 1632)
 Johann Philipp Juvenel (1648–1648): Juvenel, Johann Philipp (Maler in Nürnberg und Wien; † nach 1648)
 Leonhard Juvenel (1685–1685): Juvenel, Leonhard (Maler in Wien; † 1685)
 Nicolas der Ältere Juvenel (1540–1597): Juvenel, Nicolas der Ältere (Maler; Architekturmaler; Porträtmaler des Manierismus; vor 1540 bis 1597)
 Paul Juvenell der Ältere (1579–1643): Juvenel, Paulus der Ältere (Maler; 1579 oder 1574 bis 1643)
 Paulus der Jüngere Juvenel (Paul Juvenell der Jüngere; 1634–1692): Juvenel, Paulus der Jüngere (Emailmaler in Nürnberg; 1634 bis 1692)

Siehe auch:
 Jouvenel